Соревнования по биатлону среди мужчин в спринтерской гонке на 10 км на зимних Олимпийских играх 1988 года прошли 23 февраля. В соревновании приняли участие 72 спортсмена из 22 стран. Олимпийским чемпионом стал Франк-Петер Рёч из сборной ГДР.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 XV Olympic Winter Games: Official Report стр. 556—557
 Результаты гонки на сайте sports-reference.com